Wesley Chapel kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wesley Chapel (Florida)
Wesley Chapel (North Carolina)